Damien Odoul (né en 1968), cinéaste français ;
 Julien Odoul (né en 1986), homme politique et mannequin français ;
 Lucienne Odoul (1902-1998), athlète et basketteuse française ;
 Michel Odoul (né en 1953), personnalité de la médecine non conventionnelle, fondateur de l'Institut français de shiatsu.